Турнирът за Титлата на Обединеното кралство е кеч турнир, продуциран от WWE, който се излъчва по WWE Network.

Първия кръг се провежда в Empress Ballroom в Блакпул, Ланкашър, Англия на 14 януари, а финалите на 15 януари 2017 г. Турнирът коранова първия Шампион на Обединеното кралство на WWE.

Участници

Алтернативи 
Тези участници са обяврни за турнира, но не са избрани сред финалната 16. Те са заместници, ако има контузени участници.

Резултати

Турнир 
На 9 януари 2017, в WWE.com се обявяват мачовете от тунрира.

Лимит на времето:
 Първи кръг: 15 мин.
 Четвъртфинали: 20 мин.
 Полуфинали: 30 мин.
 Финал: без лимит на времето

Резултати извън турнира 
 Крис Тейлър и Джак Старз побеждават Ринго Райън и Тайгър Али (14 януари, тъмен мач)
 Саксън Хъксли и Тъкър побеждават Нейтън Круз и Дан Молони (15 януари, тъмен мач)
 Невил побеждава Томи Енд (15 януари, WWE Network)

Излъчване

Вижте също 
 WWE Network събития
 Титла на Обединеното кралство на WWE

Източници

Външни препратки 
 
 

Титлата на Обединеното кралство